Gröna Vallen kan syfta på:

 Gröna Vallen, Göteborg – en idrottsplats i Göteborg
 Gröna vallen, Sölvesborg – en idrottsplats i Sölvesborg